José María Caro Martínez (1830–1916), alcalde de Pichilemu, Xile
 José María Caro Rodríguez (1866–1958), el seu fill, cardenal xilè
 José Armando Caro (1910–1985), polític argentí
 José Antonio Caro Martínez, futbolista espanyol, que juga de defensa
 José Antonio Caro Díaz, futbolista espanyol, que juga de porter